Landsstyret Kim Kielsen har flere betydninger:

Landsstyret Kim Kielsen I (2014–2018)
Landsstyret Kim Kielsen II (2018–)